«Гуси-лебеди» — советский рисованный мультфильм  года, созданный на студии «Союзмультфильм» по одноимённой русской народной сказке.

Сюжет 
Уезжая на ярмарку, родители дали наказ своей дочери Маше приглядывать за братом Ваней и беречь его. Распрощавшись с родителями, девочка легкомысленно оставила его сидеть во дворе, а сама убежала играть с подружками в горелки. Вдруг налетели гуси-лебеди, схватили Ваню со двора и понесли к хозяйке — Бабе-Яге.

Делать нечего — нужно брата выручать, и сестрица отправилась в лес, искать избушку на курьих ножках. По дороге она помогла печке, яблоне и речке, которые, в свою очередь, укрыли её от погони, когда вместе с Ванечкой она убежала от Бабы-Яги и её гусей-лебедей.

Над фильмом работали 
 Авторы сценария: Иван Иванов-Вано, Александра Снежко-Блоцкая
 Режиссёры: Иван Иванов-Вано, Александра Снежко-Блоцкая
 Художники-постановщики: Лев Мильчин, Надежда Строганова
 Художники-мультипликаторы:
 Владимир Арбеков
 Александр Беляков
 Ламис Бредис
 Дмитрий Белов
 Борис Бутаков
 Владимир Данилевич
 Константин Малышев
 Фаина Епифанова
 Кирилл Малянтович
 Лев Попов
 Борис Степанцев
 Фёдор Хитрук
 Татьяна Фёдорова
 Татьяна Таранович
 Художники-декораторы:
 Валентина Нечаева
 Галина Невзорова
 Вера Роджеро
 Ирина Троянова
 Дмитрий Анпилов
 Оператор: Николай Воинов
 Звукооператор: Николай Прилуцкий
 Композитор: Юрий Никольский
 Автор текста песни: Александр Коваленков
 Технические ассистенты: В. Свешникова, В. Шилина
 Монтажница: Нина Майорова
 Роли озвучивали:
 Мария Бабанова — речка
 Фаина Шевченко — печка
 Галина Новожилова — Маша
 Леонид Пирогов — отец Маши и Вани
 И. Винокур — подружки Маши/яблоня
 Михаил Холодов — Ваня
 Александра Денисова — мать Маши и Вани
 Георгий Милляр — ёжик 
 Вера Орлова — Баба-Яга

 Актёры, которые озвучивали роли, не указаны в титрах, но перечислены вместе со всей съёмочной группой в Приложении на странице 203 в книге: Фильмы-сказки: сценарии рисованных фильмов. Выпуск 1 (1950).

Переозвучка 
 Озвучивание 2001 года — Виталий Ованесов, Ирина Маликова, Жанна Балашова, Татьяна Канаева

 В 2001 году мультфильм был отреставрирован и заново переозвучен компаниями ООО «Студия АС» и ООО «Детский сеанс 1».

Мораль мультфильма 
Мультфильм учит детей тому, что добро всегда отзывается добром. Печка, яблоня и река, которым Маша помогает из жалости, на обратном пути спасают её от гусей-лебедей.

Отличия от оригинала 
 В сказке гуси-лебеди уже имеют плохую репутацию. Значит, главная героиня обнаружила похищение, когда они лишь мелькнули вдалеке, и сделала вывод о преступлении.
 В мультфильме фигурирует обычная река, а в сказке она была молочной с кисельными берегами.
 В сказке главная героиня отказывала встреченным персонажам. Поэтому единственным, кто оказал ей помощь, был ёжик, а в мультфильме каждый новый герой содействовал счастливому финалу.
 В сказке (пересказ Александра Афанасьева) Баба-Яга отвлекала мальчика — дала ему играть золотыми яблочками, а не просто сидеть на лавке. В интерпретации Алексея Толстого яблоки были серебряными.
 В мультфильме главная героиня сама забирает брата. В сказке (обработка Алексея Толстого) ей помогает мышка.
 В оригинале главной героине пришлось потом умолять речку, яблоньку и печку, чтобы они спрятали её от гусей-лебедей. В фильме наоборот — все они с радостью откликаются в благодарность за ранее оказанные услуги.
 В мультфильме гуси-лебеди попадают в ловушку, подстроенную Машей, и обгорают в печке. В оригинале они просто не находят детей и улетают ни с чем.
 В фильме в качестве гостинцев дети получили леденцы, а в первоисточнике в качестве гостинца была булка.

Издания на видео 
Мультфильм неоднократно издавался на VHS и DVD в сборниках мультфильмов:
 Лучшие советские мультфильмы (Studio PRO Video, VHS 1990-е);
 «Русские народные сказки», выпуск 1, серия «Золотая коллекция» (Союзмультфильм, DVD, дистрибьютор Крупный план).

Отзывы 
На протяжении нескольких десятилетий неустанно разрабатывает Иванов-Вано великолепный, сверкающий и неистощимый пласт русской сказки. Сказки народной и сказки литературной, близкой по духу народной… В «Сказке о царе Дурандае» мы находим как бы запев русской темы Иванова-Вано. Темы, которой так или иначе не минует большинство его фильмов. Она прозвучит в коротенькой «Зимней сказке» — поэтической фантазии, сотканной из снега и наивных волшебств рождественского леса, положенных на музыку П. И. Чайковского; блестками засверкает в «Коньке-Горбунке», триумфально обошедшем весь мир; в той или иной мере отразится в «Гусях-лебедях», в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях», в «Снегурочке» и в «Двенадцати месяцах»…

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 
 Мультфильм «Гуси-лебеди» — лицензионное видео на Ivi.ru
 10 легендарных мультфильмов Ивана Иванова-Вано

Рисованные мультфильмы СССР 1949 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы по русским народным сказкам
Гуси-лебеди
Короткометражные мультфильмы